Araucaria peut désigner:

 le genre Araucaria, l'un des 3 genres de la famille des Araucariacées appelé communément "pin du Chili" ;
 Araucária, une municipalité de l'État du Paraná, au Brésil.